Alcibíades (general atenenc), general i polític atenenc del 
 Alcibíades d'Esparta, exiliat espartà que va poder tornar al seu país gràcies a la intervenció de la Lliga Aquea el 184 aC 
 Alcibíades I
 Alcibíades II, diàleg atribuït a Plató, amb Alcibíades conversant amb Sòcrates